Chenevard kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Chenevard

Robotskapade auktorsförkortningar